Lodewijk (voornaam), een van oorsprong Germaanse jongensnaam.
 Lodewijk (strip), een Nederlandse stripreeks

Lodewijk(s) als achternaam
 Martin Lodewijk (1939), Nederlands stripauteur en reclamemaker.
 Patrick Lodewijks (1967), Nederlands voormalig voetballer.

Lodewijk(s) als plaatsnaam
 Sint-Lodewijk, een gehucht in West-Vlaanderen, vernoemd naar de Heilige Lodewijk.